Шама́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 Шаманов, Бекмурза Хаджикулович — председатель Карачаевского облисполкома (1929—1932)
 Шаманов, Борис Иванович (1931—2008) — живописец, график, педагог, Народный художник Российской Федерации.
 Шаманов, Валерий Викторович (род. 1968) — украинский политический деятель.
 Шаманов, Владимир Анатольевич (род. 1957) — российский военный, политический и общественный деятель, генерал-полковник, Герой Российской Федерации.
 Шаманов, Иван Гаврилович (1908—1982) — майор авиации, Герой Советского Союза.
 Шаманов, Кирилл (род. 1975) — российский художник.
 Шаманов, Николай Павлович (род. 1938) — учёный, инженер-кораблестроитель, cпециалист в области корабельной атомной энергетики.
 Шаманов, Павел Михайлович (1926—1988) — советский политический деятель, председатель исполкома Свердловского городского Совета.

Шама́нова:
 Шаманова, Мария Гавриловна (1908—1994) — советская легкоатлетка.

См. также 
 Шамановка